Буженинов (Буженинова) — фамилия:

 Буженинов, Михаил — русский архитектор XVII века, строитель Преображенского дворца на берегу Яузы в Москве (брат С. С. Буженинова).
 Буженинов, Степан Степанович (около 1660-после 1732) — сподвижник Петра I, бомбардир Преображенского полка, комендант Шлиссельбургской крепости.

 Буженинова, Авдотья Ивановна — придворная калмычка, выданная замуж за придворного шута князя М. А. Голицына.

Другое 
 Буженинов Василий Алексеевич — архитектор в повести А. Н. Толстого «Голубые города» (1927).

См. также 
 Улица Буженинова
 Буженина
 Буженин